Crna Gora:
 Veruša (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad
 Veruša (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica